International Business Systems
 zespół jelita drażliwego
 Instytut Badań Systemowych